

Geografia 
Germania
 Wulfen – frazione della città di Dorsten, nella Renania Settentrionale-Vestfalia
 Wulfen – frazione della città di Fehmarn, nello Schleswig-Holstein
 Wulfen – frazione del comune dell'Osternienburger Land nella Sassonia-Anhalt

Persone 
 Franz Xaver von Wulfen – botanico e geologo austriaco